O pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 foi disputado na cidade de Atlanta, Estados Unidos. 

Até esta edição dos Jogos Olímpicos a modalidade era disputada exclusivamente por homens.

Masculino

Resultado final

Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos